Постхардкор () — музыкальный жанр, развившийся из хардкор-панка, ответвления панк-рока. Подобно постпанку, пост-хардкор объединяет большое разнообразие групп. Многие исполнители появились на хардкор-сцене или черпали вдохновение в хардкоре.

Жанр сформировался в середине-конце 1980-х годов в городах с существующими хардкор-сценами, в частности, в Вашингтоне, где появились Fugazi, а также немного отличающиеся по звучанию Jawbox, которые ближе к нойз-роковым истокам постхардкора.

Характеристика 
Пост-хардкор — стиль рок-музыки, получивший относительно недавнее развитие, которому присуще чередование чистого вокала и скрима, сопровождающиеся серьёзным мотивом и порождающие зачастую эффект экстремализма. Пост-хардкор, как правило, характеризуется чётким ритмом и тяжёлым инструментальным аккомпанементом, основанным на гитарах в сочетании с чистым вокалом и скримингом (обычно фальцетное форсирование). Сайт Allmusic так характеризует отличие пост-хардкора от хардкор-панка: «новые группы жанра пост-хардкор зачастую давали выход своей энергии, играя в сложном и динамичном стиле, что, в общем, отходило от строгих правил хардкора — играть быстро и громко. К тому же, вокалисты многих этих групп доносили смысл текстов проникновенным шёпотом не менее охотно, чем безумным визгом». Жанр развивался из баланса диссонанса и мелодии, частично направляя громкий и быстрый характер хардкора в более ритмичную, тонкую форму напряжения и освобождения. Jeff Terich (Treblezine) утверждает, что «вместо того, чтобы придерживаться строгих ограничений хардкора, эти музыканты расширили его за пределы тяжёлых аккордов и вокала, соединяя более творческие пути для выхода энергии панк-рока».

История

Истоки 
Райан Купер из About.com заявляет, что первыми пост-хардкор стали исполнять непосредственно хардкор-группы, в качестве примера отмечая группу Black Flag, перешедшую впоследствии на более экспериментальное звучание. Предшественниками пост-хардкора в начале 1980-х можно назвать группы Saccharine Trust, Naked Raygun, и The Effigies. В звучании данных групп отмечается влияние пост-панка.

В первой половине 1980-х количество экспериментальных групп в хардкоре растёт. Многие из этих групп черпали вдохновение в нойз-роковой группе 1980-х Sonic Youth. Среди них группы Squirrel Bait, Bastro, Bitch Magnet, Big Black, Rapeman и Shellac, издававшиеся на инди-лейбле Homestead Records, а также группы с Touch and Go Records, как, например, Scratch Acid.

В Канаде ранний пост-хардкор исполняла группа Nomeansno. Критики отмечают её агрессивное звучание.

Сцена Вашингтона 

В 1984—1985 гг. на сцене вашингтонского хардкора возникло новое движение. Это движение возглавили группы с лейбла Dischord Records, который в начале 1980-х был домом для новообразованных хардкор-групп, как, например, Minor Threat, State of Alert, Void и Government Issue. Насилие и нигилизм преобладали на сцене, и вдруг, некоторые музыканты старой школы оказались отвергнутыми, наступило время перемен. В 1983 году группа The Faith выпустила миньон Subject to Change, который ознаменовал эволюцию вашингтонского хардкора и панк-музыки в целом. Появляются новые группы, как, например, Rites of Spring, Lunchmeat (впоследствии Soulside), Gray Matter, Mission Impossible, Dag Nasty и Embrace. Это движение стало известно как «революционное лето». Все эти группы бросали вызов привычному экспрессивному хардкор-звучанию, причём для разных групп отмечают различные источники влияния: группу Hüsker Dü с альбомом Zen Arcade находят источником вдохновения для группы Rites of Spring, фанк — для Beefeater, поп-музыку 1960-х — для Gray Matter. Для нового звучания был придуман термин «эмокор». Группа Rites of Spring была названа первой эмо-группой, несмотря на то, что основатели группы высказывались против данного термина. Похожие группы появились в соседнем штате Мэриленд, как, например, Moss Icon и The Hated.

Во второй половине 1980-х на вашингтонской сцене сформировались такие группы, как Shudder to Think, Jawbox, The Nation of Ulysses, Fugazi, в Мэриленде появились Lungfish. Большинство из этих групп, наряду с более ранними, внесли свой вклад в сборник 1989 года State of the Union, который является образцом нового звучания вашингтонской сцены конца 1980-х. Чрезвычайно много верных последователей появилось у группы Fugazi. В 1989 году они издали сборник 13 Songs, состоящий из двух изданных ранее мини-альбомов, являющийся знаковым в их творчестве. Признание получил также их дебютный альбом Repeater 1990-го года. Помимо Fugazi, к наиболее успешным группам можно отнести Jawbox и The Nation of Ulysses.

Экспансия 
В конце 1980-х и начале 1990-х появились и получили известность группы, участники которых ассоциируются также с более ранними группами. Помимо Fugazi и Shellac, это Girls Against Boys, The Jesus Lizard, Quicksand, Rollins Band, Tar и Slint. Такие группы, как Shellac и Slint оказали сильное влияние на развитие мат-рока. Помимо этого Slint оказались также у истоков построка.

Allmusic отмечает, что молодые группы «расцветают в пост-хардкоре, после получения первого опыта в школьных панк-группах». В Вашингтоне, группы Hoover (а также связанная с ней The Crownhate Ruin), Circus Lupus, Bluetip и Smart Went Crazy были добавлены в ряды лейбла Dischord Records. Журналист Чарльз Спано отмечает огромное влияние группы Hoover на постхардкор. В Нью-Йорке, в дополнение к группе Quicksand, возникают Helmet, Unsane, Chavez и Texas Is the Reason. Quicksand и Helmet связаны также с альтернативным металом. Чикаго и Средний Запад в целом сделали важный вклад в мат-рок, здесь появились пост-хардкор коллективы, как, например, Shellac, Tar, Trenchmouth и Cap'n Jazz (а также связанная с ней Joan of Arc). Стив Хьюи утверждает, что компиляция Analphabetapolothology группы Cap’n Jazz помогла ей распространить влияние «далеко за пределы своей первоначальной аудитории». В Шампейне была своя независимая сцена, породившая группы Hum, Braid и Poster Children. На северо-западе США появились Karp, Lync и Unwound, все родом из Олимпии. В штате Техас появились The Jesus Lizard (которая позже переедет в Чикаго), ...And You Will Know Us by the Trail of Dead и At the Drive-In.

За границами США, в Швеции, появилась группа Refused. Её раннее творчество характеризуется «массивным хардкор-звучанием», а на альбоме The Shape of Punk to Come 1998 года заметно влияние группы The Nation of Ulysses. Альбом включает элементы эмбиента и джаза, а также метала и электроники с хардкор-основой.

Сцена Сан-Диего 
В первой половине 1990-х на музыкальной сцене города Сан-Диего возникли пост-хардкор-коллективы, некоторые из которых издавались на лейбле Gravity Records. Это движение стало известно под названием «звук Сан-Диего». Gravity Records был основан Мэттом Андерсоном в 1991 году, членом группы Heroin, исключительно для издания собственных записей и нескольких связанных групп из Сан-Диего, как, например, Antioch Arrow и Clikatat Ikatowi. Ранние записи лейбла характеризуются «новым звуком, основанным на хардкоре, но более хаотичным». Группа Heroin известна в качестве новаторов хардкора 1990-х. Отмечают также влияние Fugazi и The Nation of Ulysses. Это движение было связано с развитием поджанра скримо, однако следует отметить, что этот термин был спорным, как и в случае с «эмо». На Gravity Records издавались также группы не из Сан-Диего, но связанные со «звуком Сан-Диего», как, например, Mohinder, Angel Hair (а также связанная с ней The VSS). The VSS были известны применением синтезаторов.

Помимо исполнителей с Gravity Records была также группа Drive Like Jehu, сыгравшая важную роль в развитии «звука Сан-Диего». Данная группа, основанная бывшими участниками Pitchfork, была известна, согласно Стиву Хуи, своими продолжительными и инновационными композициями. Подобным образом, группа Swing Kids, сформированная из бывших участников хардкор-групп Unbroken, Struggle и Spanakorzo из Сан-Диего, была описана журналистом Заком Бэроном, как экспериментальный пост-хардкор. Она была одной из первых на лейбле Three One G, основанном вокалистом группы Джастином Пирсоном, на котором в последующем будут издаваться несколько других пост-хардкор, нойз-рок, маткор и грайндкор-коллективов. Влияние «звука Сан-Диего» признали такие группы, как At the Drive-In.

Умеренная популярность 
По словам Яна Маккея, прорыв группы Nirvana, с альбомом Nevermind 1991 года, вызвал внезапный интерес крупных лейблов к записям и группам с Dischord. Dischord отверг все предложения, однако две группы с лейбла, Jawbox и Shudder to Think, подписали контракты с мейджорами. Первая из которых потеряла часть своих старых поклонников, подписавшись на Atlantic Records, но в то же время выпустила альбом For Your Own Special Sweetheart, который Энди Келлман считает одним из лучших релизов вашингтонской сцены 80-х и 90-х. Тур в поддержку альбома и ротация на MTV помогают группе приобрести новых поклонников, однако, в конечном счете, альбом останется «незамеченным за пределами обычного инди-сообщества».

Кроме того, Helmet переходят на Interscope Records, получают ротацию на MTV и, к моменту издания альбома Meantime, получают известность в качестве единственной группы на американском восточном побережье, близкой по звучанию к сиэтловскому гранжу. Подобным образом Hum переходят на RCA Records. Их альбом You'd Prefer an Astronaut был распродан тиражом в 250,000 копий, во многом благодаря успешному синглу Stars.

2000-е 
Музыкальный продюсер Росс Робинсон, внёсший вклад в популяризацию ню-метала в 1990-х (Korn, Soulfly, Limp Bizkit), помог также популяризировать пост-хардкор в 2000-х. Мехэн Джаясурия из PopMatters предположил, что внезапное внимание Робинсона к пост-хардкору связано с самоискуплением перед «ню-металом, бичом 1990-х». Робинсон записал альбомы Relationship of Command (2000) группы At the Drive-In, Everything You Ever Wanted to Know About Silence (2000) и Worship and Tribute (2002) группы Glassjaw, ...Burn, Piano Island, Burn (2003) группы The Blood Brothers, считающиеся лучшими записями в пост-хардкоре 2000-х.

2010-е 
В начале следующего десятилетия появляются пост-хардкор-коллективы, как, например,The Men, Cloud Nothings, Pianos Become the Teeth, Get Scared, La Dispute, , Listener и Touche Amore, характеризующиеся звучанием, приближенным к динамике и эстетике более ранних групп, отличаясь более глубокими внешними влияниями. Обозреватели отмечают также включение разнообразных элементов из краут-рока, пост-рока, сладж-метала, шугейзинга, пауэр-попа и ноу-вейва, в дополнение к хардкор-панку и пост-панку.

Примечания

Литература 
 Andersen, Mark and Mark Jenkins (2003). Dance of Days: Two Decades of Punk in the Nation’s Capital. Akashic Books. ISBN 1-888451-44-0
 Azzerad, Michael (2002). Our Band Could Be Your Life: Scenes from the American Indie Underground 1981—1991. Back Bay Books. ISBN 0-316-78753-1
 Grubbs, Eric (2008). POST: A Look at the Influence of Post-Hardcore-1985-2007. iUniverse, Inc. ISBN 0-595-51835-4
 Reynolds, Simon. "The Blasting Concept: Progressive Punk from SST Records to Mission of Burma. Rip It Up and Start Again: Post-punk 1978-84''. London: Faber and Faber, Ltd., 2005.

Направления хардкор-панка
Постхардкор